Il singolare del torneo di tennis RBC Bank Women's Challenger 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Heidi El Tabakh che ha battuto in finale Maria Sanchez 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Mayo Hibi (secondo turno)
 Melanie Klaffner (secondo turno)
 Petra Rampre (primo turno)
 Chieh-Yu Hsu (primo turno)

 Heidi El Tabakh (Campionessa)
 Julia Boserup (secondo turno)
 Ulrikke Eikeri (secondo turno)
 Maria Sanchez (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

RBC Bank Women's Challenger 2014